Bruselj je lahko:
 Regija Bruselj – glavno mesto, de facto prestolnica Belgije in Evropske unije
 Bruselj (občina), ena izmed občin v regiji Bruselj, de iure prestolnica Belgije
 »Bruselj«, sinonim za inštitucije Evropske unije